Выборы в Европейский парламент 1984 года в Ирландии были частью Выборов в Европейский парламент 1984 года. Проводились по системе единого передаваемого голоса. Состоялись 14 июня 1984 года.

Результаты

Детали голосования

Примечания 

Выборы в Ирландии
Ирландия
События 14 июня
Июнь 1984 года
1984 год в Ирландии
Ирландия